

Pessoas 
 Christophe Gans

Localidades 
 Gans (Oklahoma)
 Gans (Gironda)

Desambiguação